Capella de Sant Jaume de Castelló, església d'Olesa de Montserrat
 Capella de Sant Jaume (Lleida), església de Lleida
 Capella de Sant Jaume (Berga), capella a la serra de Queralt, Berga.
 Capella de Sant Jaume (Querol), església de Querol